Girls & Boys (Prince), nummer van de Amerikaanse zanger Prince uit 1986
 Girls & Boys (Blur), nummer van de Britse band Blur uit 1994
 Girls and Boys (Flight 180), album van Flight 180 uit 2001
 Girls & Boys (Good Charlotte), nummer van de Amerikaanse rockband Good Charlotte uit 2003
 Girls and Boys (Ingrid Michaelson), album van Ingrid Michaelson uit 2006
 Girls & Boys (The Subways), nummer van Subways uit 2008